Сан Хосе ла Лома има више значења:

 Сан Хосе ла Лома (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе ла Лома (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику